Никола́й Льво́вич Годовико́в (6 мая 1950, Ленинград, СССР — 23 ноября 2017, Санкт-Петербург, Россия) — непрофессиональный советский и российский киноактёр. За свою кинокарьеру сыграл более 20 ролей, самой яркой из которых стала роль молодого красноармейца Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», вышедшем в 1970 году.

Биография 
Николай Годовиков родился 6 мая 1950 года в Ленинграде. Отец — Лев Иванович Годовиков, бывший военный моряк, работал электриком, имел 4 класса образования; мать — Маргарита Дмитриевна Годовикова, работала на заводе токарем-револьверщиком, а позднее на других должностях. В силу своей занятости они с первых лет сдали сына в круглосуточный детский сад. В три года Коля уже умел читать, писал первые слова, учил и декламировал стихи. Подростком занимался борьбой, лёгкой атлетикой. В районном Доме пионеров пел в хоре, занимался в студии художественного слова. К окончанию 8-го класса Годовиков задумывался о театральной стезе, но после школы, по настоянию матери, пошёл учиться в физико-механический техникум (ныне Физико-механический инженерный колледж им. С. А. Зверева). К этому времени Николай стоял на учёте в милиции как трудновоспитуемый. В это же время состоялся его кинодебют.

Однажды одногруппник предложил съездить на «Ленфильм», где объявили о наборе мальчиков 14-15 лет для съёмок в кинофильме.
Вот как описывал отбор сам Годовиков:
«Приехали мы туда, а народищу — человек пятьсот, — И за нами столько же вмиг выстроилось. И все вроде уже опыт имеют. А у меня что — студия художественного слова. Запускали по 10 человек. Мой приятель „соскочил“ — решил не идти. А я дождался»

В результате Николай получил несколько небольших эпизодических ролей в картине режиссёра Геннадия Полоки под названием «Республика ШКИД» (1966 год).Из воспоминаний актёра о своём участии в этой картине:
«В „Республике ШКИД“ я переиграл много эпизодов. А в одной сцене при монтаже появлялся одновременно в двух лицах — шкидовца и беспризорника. Мне даже нос задирали скотчем, чтобы изменить внешность. Однажды Саша Кавалеров, знаменитый Мамочка, возмутился: „Что такое! Я играю главную роль, а Годовиков постоянно в кадре“».
За кинодебют юноша получил свою первую зарплату — 60 рублей. Техникум он бросил, устроился на завод слесарем, и, посещая вечернюю школу, продолжил участвовать в киносъёмках.

В 1967 году снялся в эпизодической роли в картине «Женя, Женечка и „катюша“» режиссёра Владимира Мотыля. Там Годовиков исполнил роль безымянного красноармейца (не был упомянут в титрах, поскольку кадры с актёром почти полностью были вырезаны при окончательном монтаже). Снимаясь в одном из дублей этого фильма, Годовиков едва не погиб во время инсценировки пулемётной очереди: сорвавшийся с шеста запал «прострелил» актёру ногу, которую потом пришлось серьёзно лечить.

В 1968 году Николай Годовиков сыграл принёсшую ему широкую известность роль Петрухи в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». В картину актёр попал случайно: утверждённый ранее на роль Петрухи Юрий Чернов от съёмок отказался, и Мотыль обратился к непрофессиональному актёру Годовикову (Николай в это время продолжал работать слесарем на заводе).В период съёмок фильма «Белое солнце пустыни» Годовиков был освобождён от службы в армии, однако во время монтажа картины поругался с администратором, и тот снял с него бронь, подписанную лично министром культуры Екатериной Фурцевой (по версии самого Николая Годовикова, он обиделся на жестокую шутку киногруппы, когда его без денег бросили в Кисловодске и он, кое-как добравшись до Ленинграда, высказал «киношному начальству всё что о них думал» и сам пошёл в военкомат с требованием его призвать. Военком отказал, показав ему бумагу с бронью, подписанную Фурцевой. Тогда Годовиков разорвал эту бумагу — и был призван). Это не позволило актёру присутствовать на премьере фильма, поскольку на тот момент он уже полгода как служил в рядах Советской армии в Сибири. Годовиков посмотрел фильм только несколько месяцев спустя, когда его привезли в клуб воинской части, где артист служил.

В 1970—1972 годах служил в Советской Армии, в городе Серов Свердловской области, где руководил духовым оркестром. После окончания службы вернулся в Ленинград, женился. В 1974 году жена Галина родила ему дочь Марию; в 1975 году Николай и Галина разошлись, после чего он проживал один в коммунальной квартире, работал каменщиком, грузчиком, слесарем, сушильщиком кож, варщиком фруктов на кондитерской фабрике.

В 1977 году в драке с соседом по коммунальной квартире получил в области груди тяжёлую рану, последствия ранения осложняли ему трудоустройство, что в итоге привело к первому тюремному сроку.
В 1979 году он бросил работу и вскоре был осуждён за тунеядство (по статье 209-1 УК РСФСР) на 1 год. Не последнюю роль в этом сыграло неприязненное отношение к Годовикову участкового. .
По окончании срока в марте 1980 был направлен в Приозерск на целлюлозно-бумажный комбинат.
В июле 1980 года был осуждён за кражу на 4 года лишения свободы. 
После освобождения в 1984 году жил в Вырице, где работал электросварщиком, затем маляром. Женился во второй раз — его супругой стала Римма. В 1989 году у Николая с Риммой родился сын Артём, а через полтора года семья распалась.

В 1987 году поступил на режиссёрский факультет Ленинградского Культпросветучилища, который так и не окончил. Параллельно он возобновил работу на «Ленфильме» в качестве актёра.
В 1988 году сыграл небольшую роль в фильме «Без мундира» и роль военного телефониста в кинофильме Отара Дугладзе «Взрыв по заявке».

1 мая 1991 года был осуждён за кражу на 2,5 года лишения свободы. Отбывал срок во Владимире в колонии строгого режима для рецидивистов «Тройка» (ОД 1/3).
В начале 1990-х участвовал в строительстве станций метро, три года (по субботам) играл в театре «На Софийской, 21», где режиссёром был его бывший коллега по съёмочной площадке «Pecпублики ШКИД» Владимир Колесников. Позднее, когда в театре сменился руководитель, Годовикову пришлось уйти.

В 1999 году вернулся в кино — сыграл небольшую роль в сериале «Улицы разбитых фонарей-2».
В 2000-е годы эпизодически появлялся в небольших ролях в телесериалах («Агент национальной безопасности-2», «Спецназ», «Литейный 6-й сезон», «Золотая Медуза», «Бандитский Петербург-5», «Прииск», «Шеф» и других).
В 2006 году снялся в четырёхсерийном документальном фильме режиссёра Кирилла Котельникова «Петруха, какой он есть», в котором рассказал о своей судьбе.

Последние годы 
В 2009 году, в возрасте 59 лет, он обучился вождению автомобиля и купил свою первую машину — ВАЗ 2106. С 2011 года Годовиков не снимался в кино. 11 декабря 2014 года от диабета умерла жена Годовикова Людмила.

После смерти супруги жил один в Санкт-Петербурге на улице Пионерстроя. Со своими родными детьми он не общался, но был в хороших отношениях с падчерицей Валерией (дочерью Людмилы) и её мужем. Увлекался рисованием, писал натюрморты, которые дарил друзьям.

Скончался в возрасте 67-ми лет 23 ноября 2017 года в своей квартире в Санкт-Петербурге в кругу семьи. Причина смерти — рак почек.Урна с прахом захоронена на Южном кладбище Санкт-Петербурга, согласно воле покойного, рядом с могилой супруги Людмилы.

Семья 
 Мать — Маргарита Дмитриевна Годовикова
 Отец — Лев Иванович Годовиков
 Сестра — Татьяна, в замужестве Петрова (род. 10.07.1958, ум. 2010)
 Жёны:
 первая, с 1972 по 1975 — Галина (род. 1946) – работала поваром
 вторая, незарегистрированным браком с 1984 по 1988, официально с 1988 по 1991 — Римма
 третья, с 1994 по 2014 — Людмила Павловна Нагорная (09.06.1958-11.12.2014)
 Дети:
 дочь от первой жены — Мария (род. 1974)
 сын от второй жены — Артём (род. 1989)
 падчерица от третьей жены, Валерия (Годовиков считал её родной дочерью)

Фильмография

Документалистика 
 «Петруха, какой он есть» (4 серии) Свердловская киностудия, «Страна BrandMedia», 2006 год, режиссёр Кирилл Котельников.

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры СССР
Умершие от рака почки
Похороненные на Южном кладбище (Санкт-Петербург)